Никольское () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 25 человек. Почтовый индекс — 27038. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 0,12 км². Код КОАТУУ — 3521786803.

Местный совет 
27038, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Червоная Поляна

Ссылки 
 Никольское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района